Ма́рио Дави́д:
 Марио Давид (1927—1996) — французский актёр.
 Марио Давид (1934—2005) — итальянский футболист.